Kelsey est un patronyme porté notamment par :

 Alice Geer Kelsey (18?-1983), auteure américaine de livres pour enfants ;
 Benjamin S. Kelsey (1906-1981), ingénieur aéronautique et pilote d'essai américain ;
 Dick Kelsey (1905-1987), directeur artistique dans l'animation, concepteur de parc à thèmes et illustrateur de livres pour enfants américain ;
 Edward Kelsey (1930-2019), acteur britannique ;
 Frances Oldham Kelsey (1914-2015), pharmacologue et médecin canadienne ;
 Fred Kelsey (1884-1961), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Henry Kelsey (1667-1724), explorateur et négociant en fourrures britannique ;
 Howard Kelsey (1957-), joueur canadien de basket-ball ;
 Hugh Kelsey (1926 -1995), écrivain et joueur de bridge écossais ;
 Jack Kelsey (1929-1992), footballeur gallois ;
 John Kelsey, cryptologue américain ;
 Seth Kelsey (1981-), escrimeur américain.

Prénom 
Kelsey est un prénom épicène (majoritairement féminin), porté surtout aux États-Unis.

 Kelsey O'Brien, actrice, productrice, réalisatrice, scénariste et monteuse américaine.
 Kelsey Grammer, acteur, producteur, scénariste, humoriste et réalisateur américain.
 Kelsey Reinhardt, actrice américaine.

Toponymie

Kelsey, un hameau en Alberta
 Kelsey, une municipalité rurale au Manitoba
 Kelsey, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom américain